Capela do Senhor do Calvário pode referir-se a:

Capela do Senhor do Calvário, capela da freguesia de Arada, concelho de Ovar, distrito de Aveiro, Portugal.
Capela do Senhor do Calvário (Proença-a-Velha), capela da freguesia de Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, Portugal.
Capela do Senhor do Calvário (Porto), capela da freguesia de Cedofeita, concelho e distrito do Porto, Portugal.